Градиско () — село и одноимённая община в районе Кежмарок Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1264 года.

География 
Село расположено в западной части края, в пределах юго-западной части горного массива Левочске-Врхи, при автодороге . Абсолютная высота — 829 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 3,37 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Градиско составляла 100 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Национальный состав населения (по данным переписи населения 2011 года):

Примечания 

Населённые пункты Словакии